Kho ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kho (* 1956), indonesischer Künstler
 Kho Si Khie (* 1912), chinesischer Tennisspieler
 Kho Tung Yi (* 1972), singapurischer Tennisspieler

kho steht für:
 Sakische Sprache (ISO-639-2-Code)
 Hotansakisch (ISO-639-3-Code), siehe Sakische Sprache #Hotansakisch

Siehe auch:
 KO
 Koh

Abkürzung